Reini ist der Familienname folgender Personen:

 Aarne Reini (1906–1974), finnischer Ringer
 Antti Reini (* 1964), finnischer Schauspieler
 Juha Reini (* 1975), finnischer Fußballspieler